Мы — на́ши го́ры (; ; ) или «Караба́хцы» ()  — монумент при въезде в город Степанакерт (Ханкенди). В народе называется также «Дед и баба» (, «татик-папик»). Памятник является символом армянского наследия Нагорного Карабаха и воплощает «неугасающий дух местных жителей».

История 
Автор монумента — народный художник Армянской ССР скульптор Саркис Багдасарян, архитектор — Юрий Акопян. Памятник был открыт 1 ноября 1967 года. По некоторым сведениям, монумент был построен за счёт средств, выделенных из бюджета Азербайджанской ССР, однако, по словам сына автора монумента, имели место попытки азербайджанских властей помешать его установке.

Скульптура представляет собой головы двух пожилых супругов-карабахцев в национальных головных уборах, напоминающие две вершины горы Арарат; согласно местной традиции, лицо женщины закрыто платком или шарфом. Изготовлена из октемберянского (армавирского) красноватого туфа, высота — 9 метров. Статуя не имеет постамента, что, по замыслу автора, должно создавать ощущение, что фигуры были рождены горами, вросли в горы и породнились с ними; это композиционное решение имеет идейное сходство со статуями Моаи. Когда на открытие памятника в Степанакерт приехали представители Советов из Баку, они спросили: «Разве у этих фигур нет ног?» Художник ответил: «Они есть, и они глубоко укоренились в своей земле».

По сообщению газеты «Правда», монумент «является первым памятником мира, построенным в честь долгожителей». Как отмечает Шаген Мкртчян, ссылаясь на публикации 1983 года, Нагорный Карабах назывался «эпицентром долгожителей планеты», здесь проживало самое большое в СССР количество людей старше 100 лет.

Монумент изображён на гербе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и города Степанакерт.

Галерея

Примечания 

Степанакерт
Памятники Азербайджана
Памятники Нагорного Карабаха
Памятники Нагорно-Карабахской Республики
Каменные скульптуры
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в СССР
Появились в 1967 году в Азербайджане